El término Zenobia puede referirse a:

Personajes históricos
Zenobia, reina de Palmira del s. III.
Zenobia, esposa de Radamisto, rey de Armenia.
Zenobia Camprubí Aymar, feminista española del s. XX y esposa del poeta Juan Ramón Jiménez.

Música clásica
Zenobia, ópera con libreto de Metastasio, que puede corresponder a alguno de los siguientes compositores:
 Zenobia (Bononcini)  
 Zenobia (Cocchi)  
 Zenobia (Edgcumbe)  
 Zenobia (Latilla)  
 Zenobia (Pescetti)  
 Zenobia (Piccinni)  
 Zenobia (Porpora)  
 Zenobia (Sala)

Naturaleza
(840) Zenobia, un asteroide del sistema solar.
Zenobia pulverulenta, planta del género Zenobia.

Música heavy metal
Zenobia, grupo musical español de heavy metal.

Barcos
HMS Zenobia, nombre de diversos barcos de la Armada británica.
USS Zenobia, barco de transporte de la Armada de los Estados Unidos.
 Zenobia, pecio en las proximidades del puerto de Larnaka, (Chipre).

Cine
Zenobia, película de Gordon Douglas (1939), con Oliver Hardy.

Danza
Zenobia, ballet de George Balanchine para el musical On Your Toes.

Personajes de ficción
Zenobia, esposa de Conan el bárbaro.
Zenobia, personaje de cómics de Mickey Mouse.